Московский проспект () — одна из важнейших улиц Кишинёва, столицы Молдавии, главная улица сектора Рышкановка. Протяжённость — 1,8 км.

История 

Застройка Московского проспекта началась в 1960-х годах, когда использовались свободные территории рядом с Кишинёвом. Проспект разделён пересекающими его улицами на три части.

Первая часть ограничена площадью Алеку Руссо и улицей Мирон Костин. Самое заметное строение — девятиэтажный дом со своеобразной системой лоджий, в котором до объявления независимости Республики Молдова располагался магазин ковров «Ташкент». Этот дом был выстроен трудящимися из Ташкента после землетрясения в Кишинёве (1977 год). Он спроектирован и построен с повышенной сейсмостойкостью. Строительные материалы и бетонные панели для его строительства были изготовлены в Узбекистане и привезены в Кишинёв.

Вторая часть проспекта (от улицы Мирон Костин до улицы Матей Басараб) была застроена в основном пятиэтажными жилыми домами. С начала 1980-х годов здесь возводится группа пятнадцати и шестнадцатиэтажных жилых домов.

Третья часть от улицы Матей Басараб до улицы Студенческой застроена на западной стороне производственными и бытовыми корпусами завода «Мезон» (выстроен в 1969 году, на заводе в советское время производились микросхемы и чипы для производства компьютеров), а на восточной — девятиэтажными крупнопанельными и высотными монолитными жилыми домами.

Вдоль проспекта высажены каштаны.

Памятники 
На пересечении Московского проспекта и улицы Мирон Костин расположен Мемориальный комплекс памяти солдат, павших в афганской войне (установлен 20 мая 2007 года).

Развлекательные заведения 
На Московском проспекте находятся несколько ресторанов, в частности, ресторан итальянской кухни сети «Andy’s pizza» и ресторан молдавской кухни сети «La placinte». На углу Московского проспекта и улицы Алеку Руссо расположен ресторан сети быстрого питания «Макдоналдс».

Транспорт 
По Московскому проспекту проходят:
 Маршруты троллейбусов № 10 (Московский проспект — Ул. Миорица) и № 11 (Московский проспект — Новые Буюканы).
 Маршрут автобуса № 28 (Ул. Александри — Село Хульбоака).
 Маршрут автобуса № 47 (Ул. Александри — Село Чореску).

Примечания 

Улицы Кишинёва
Проспекты Молдавии